Ладислав Кон (,  4 березня 1975, Угерске Градіште) — чеський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Чехії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1992 року виступами за команду «Кладно».

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 175-м загальним номером командою «Калгарі Флеймс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Кладно», «Калгарі Флеймс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Анагайм Дакс», «Атланта Трешерс», «Детройт Ред-Вінгс», «Еспоо Блюз», ЦСКА (Москва), «Нафтохімік», «Оцеларжи», «Амбрі-Піотта», «Чеське Будейовіце».

Загалом провів 188 матчів у НХЛ, включаючи 2 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Чехословаччини, у складі якої брав участь у 12 іграх. Виступав за дорослу збірну Чехії, на головних турнірах світового хокею провів 5 ігор в її складі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 

 

Чеські хокеїсти
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти «Кладно»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Еспоо Блюз»
Хокеїсти ЦСКА (Москва)
Хокеїсти «Нафтохіміка»
Хокеїсти «Оцеларжи»
Хокеїсти «Амбрі-Піотти»
Хокеїсти «Мотора» (Чеські Будейовиці)
Хокеїсти «Сент-Джон Флеймс»
Хокеїсти «Сент-Джонс Мейпл-Ліфс»
Задрафтовані «Калгарі Флеймс»